И́ван Хе́ннинг Я́льмар Э́клинд (; ) — шведский футбольный судья, обслуживал матчи трёх чемпионатов мира, в том числе финал 1934 года (самый молодой судья из судивших финальные матчи). Также судил матчи по хоккею с шайбой и хоккею с мячом.

Биография 
Иван Эклинд работал судьёй на матчах чемпионата Швеции. Стал судьёй международного уровня в 1931 году. Дебютным для него был товарищеский матч между сборными Норвегии и Германии в июне того же года. За карьеру он судил 147 встреч, 30 из них — на уровне сборных. Это были товарищеские матчи, игры чемпионата Скандинавии и чемпионатов мира.

Чемпионат мира 1934 
В 1934 году он получил назначение на обслуживание матчей чемпионата мира в Италии. Среди них были два поединка с участием хозяев поля: полуфинал и финал. В полуфинальной встрече решающий гол Энрике Гуайта забил после ряда нарушений, не зафиксированных судьёй.

Работа Эклинда во время финального матча итальянцев с чехословаками также подвергалась критике. Сообщалось, что перед началом встречи шведский судья получил подробные инструкции лично от Бенито Муссолини, в результате чего многие нарушения правил со стороны итальянцев во время матча судья оставлял без внимания. Многие участники того матча, в частности, лучший голкипер турнира Франтишек Планичка и лучший бомбардир чемпионата Олдржих Неедлы отмечали, что судейство финального матча не было беспристрастным.

Чемпионат мира 1938 
На чемпионате мира в 1938 его роль была не так заметна, однако один из матчей, которые он обслуживал на турнире, стал известен благодаря редкому результату и огромному количеству забитых мячей: в Страсбурге на поле стадиона Мено бразильцы смогли переиграть поляков (6:5) лишь в дополнительное время.

В другом матче с участием Эклинда (переигровке, назначенной для команд, добившихся в первой встрече ничейного результата) уверенно выигрывавшие после первого тайма немцы неожиданно пропустили четыре мяча от швейцарцев и проиграли.

Дальнейшая карьера 
Эклинд продолжал обслуживать международные матчи во время второй мировой войны и после её окончания.

Он также принял участие в чемпионате мира в 1950, но лишь в одном матче.

Судейскую карьеру завершил в 1951 году.

Статистика в качестве судьи 
 Чемпионат Скандинавии 1929—1932 (1 матч)
 Чемпионат Скандинавии 1933—1936 (2 матча)
 Чемпионат Скандинавии 1937—1947 (2 матча)
 Чемпионат Скандинавии 1948—1951 (3 матча)
 Чемпионат мира 1934 (3 матча)
 Чемпионат мира 1938 (2 матча)
 Чемпионат мира 1950 (1 матч)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ceroacero
 Профиль на Weltfussball.de
 Биография и статистика на Worldreferee.com
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Статистика Ивана Эклинда на сайте European Football

Футбольные судьи Швеции
Судьи чемпионата мира по футболу 1934
Судьи чемпионата мира по футболу 1938
Судьи чемпионата мира по футболу 1950